Kleinhöflein je název vícero sídel:

Části obcí:
 Kleinhöflein im Burgenland – část města Eisenstadt v Burgenlandu
 Kleinhöflein (Retz) – část města Retz v Dolních Rakousích

Podobné:
 Althöflein (Großkurt) – část městyse Großkurt v Dolních Rakousích
 Großhöflein – městys v Burgenlandu
 Höflein
 Neuhöflein (Heilsbronn) – část města Heilsbronn v Bavorsku
 Oberhöflein
 Unterhöflein (Höflein an der Hohen Wand) – část obce Höflein an der Hohen Wand v Dolních Rakousích